Franciaország
Chavornay, település Ain megyében

 Svájc
Chavornay, település Vaud kantonban